Suzanne Porte, née le  à Paris et morte le  dans cette même ville, est une athlète française spécialiste des courses de demi-fond .

Biographie 

Suzanne Porte est la fille de Antoine Joseph Léon Porte, entrepreneur de peinture, et de Berthe Marie Voignier.

Aux Olympiades féminines de 1921, à Monaco, elle prend la troisième place du 800 mètres. Un an plus tard, elle s'impose sur cette même distance et remporte l'or .

Elle épouse en 1924 Charles François Kiffer, tailleur.

Elle est morte à l'âge de 83 ans.

Notes et références

Liens externes 
 

Coureuse de demi-fond française
Naissance dans le 3e arrondissement de Paris
Naissance en mars 1901
Décès en janvier 1985
Décès à 83 ans
Décès dans le 16e arrondissement de Paris